Het ATP-toernooi van Brisbane 2015 (met de officiële naam Brisbane International presented by Suncorp 2015) werd gespeeld van 4 tot en met 11 januari 2015. Plaats van handeling, de outdoor hardcourtbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 6-4, 6-7(2), 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jamie Murray en John Peers. Zij versloegen in de finale Oleksandr Dolgopolov en Kei Nishikori met 6-3, 7-6(4).

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 97.034 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane